The Lady in Red (1979), een film uit 1979
 The Lady in Red (1983), een film uit 1983 
 The lady in red (Chris de Burgh), lied van Chris de Burgh